PAP puede referirse a:
 Puesta a Punto, para el Sector Industrial
 Password Authentication Protocol, un protocolo de autenticación;
 Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe (Haití) según su código IATA.
 APRA (Partido Aprista Peruano), un partido político peruano.
 Partido Andaluz del Progreso, un antiguo partido político español.
 Prohibit als pares, programa de radio.
 Ponte a prueba, programa de radio.
 Pap, bebida gaseosa chilena.
 Pap un plato típico de la gastronomía de Sudáfrica.
 PAP - Puerto de Aguas Profundas
 Pediatría de Atención Primaria.
 Procedimiento de Adaptación Parcial''', como tipo de proyecto urbanístico

Siglas